Elitserien i handboll för herrar 2013/2014 var den 80:e säsongen av Sveriges högsta division i handboll för herrar och spelades mellan 20 september 2013 och 8 april 2014. Eskilstuna Guif blev seriesegrare medan Alingsås HK blev svenska mästare efter vinst mot Lugi HF i finalen i Malmö Arena.

Deltagande lag 
 Alingsås HK
 HK Drott
 Eskilstuna Guif
 Hammarby IF
 IFK Kristianstad
 Lugi HF
 Redbergslids IK
 IFK Skövde
 IK Sävehof
 Ystads IF

Från Allsvenskan 2012/2013 (1 lag)
 H43 Lund  

Från Elitseriekval (3 lag)

 HK Malmö (Kvar i Elitserien)
 Önnereds HK  (Upp från Kvalserie)
 Rimbo HK (Upp från kvalserie)

Tabell

SM-slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="400px"
! width="50px"|Datum
! Match
! width="50px"|Resultat
! width="50px"|Publik
|-
| colspan="4"|Eskilstuna Guif - Redbergslids IK (3 - 0)
|-
| 13 april
| align="left"|<center>Guif - Redbergslid
| 27 - 26
| 1 966
|-
| 6 april
| align="left"|<center>Redbergslid - Guif
| 21 - 26
| 938
|-
| 20 april
| align="left"|<center>Guif - Redbergslid
| 25 - 24
| 2 601
|-
| colspan="4"|IFK Kristianstad - Hammarby IF (3 - 2)
|-
| 12 april
| align="left"|<center>Kristianstad - Hammarby
| 27 - 18
| 4 867
|-
| 16 april
| align="left"|<center>Hammarby - Kristianstad
| 28 - 26
| 1 697
|-
| 20 april
| align="left"|<center>Kristianstad - Hammarby
| 21 - 15
| 5 042
|-
| 23 april
| align="left"|<center>Hammarby - Kristianstad
| 25 - 24
| 1 953
|-
| 28 april
| align="left"|<center>Kristianstad - Hammarby
| 29 - 18
| 5 027
|-
| colspan="4"|Alingsås HK - HK Malmö (3 - 2)
|-
|13 april
| align="left"|<center>Alingsås - Malmö
| 21 - 25
| 1 705
|-
| 16 april
| align="left"|<center>Malmö - Alingsås
| 22 - 23
| 1 247
|-
| 21 april
| align="left"|<center>Alingsås - Malmö
| 32 - 20
| 1 742
|-
| 24 april
| align="left"|<center>Malmö - Alingsås
| 29 - 23
| 1 075
|-
| 28 april
| align="left"|<center>Alingsås - Malmö
| 28 - 20
| 1 455
|-
| colspan="4"|Lugi HF - IK Sävehof (3 - 0)
|-
| 11 april
| align="left"|<center>Lugi - Sävehof
| 30 - 28
| 1 305
|-
| 14 april
| align="left"|<center> Sävehof - Lugi
| 21 - 24
| 1 414
|-
| 23 april
| align="left"|<center>Lugi - Sävehof
| 33 - 26
| 1 907
|}

Semifinaler
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="350px"
! width="50px"|Datum
! Match
! width="50px"|Resultat
! width="50px"|Publik
|-
| colspan="4"|Eskilstuna Guif - Alingsås HK (1 - 3)
|-
| 7 maj
| align="left"|<center>Alingsås - Guif
| 27 - 18
| 2 430
|-
| 12 maj
| align="left"|<center>Guif - Alingsås
| 26 - 23
| 2 160
|- 
| 15 maj Not: Omspel av match 1
| align="left"|<center> Guif - Alingsås
| 20 - 21
| 2 102
|-
| 17 maj
| align="left"|<center> Alingsås - Guif
| 28 - 25
| 2 443
|-

| colspan="4"|IFK Kristianstad - Lugi HF (1 - 3)
|-
| 3 maj
| align="left"|<center> Kristianstad - Lugi
| 30 - 23
| 5 040
|-
| 7 maj
| align="left"|<center> Lugi - Kristianstad
| 29 - 26
| 3 159
|-
| 11 maj
| align="left"|<center> Kristianstad - Lugi
| 23 - 24
| 5 095
|-
| 17 maj
| align="left"|<center> Lugi - Kristianstad
| 25 - 23
| 3 483
|}

Final
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="350px"
! width="50px"|Datum
! Match
! width="50px"|Resultat
! width="50px"|Publik
|-
| colspan="4"|Final i Malmö Arena
|-
| 24 maj
| align="left"|<center>Alingsås HK - Lugi HF
| 24 - 22
| 10 467
|}

Svenska mästare 2013/2014 
Alingsås HK blir svenska mästare för andra gången i och med finalsegern mot Lugi HF

 Tränare: Mikael Franzén
 Assisterande tränare Dennis Sandberg

spelare

 1. Alexander Axelsson MV
 12. Alexander Johnsson MV 
 16. Mikael Aggefors MV

 2. Marcus Enström H6
 3. Daniel Tellander V6
 4. Pål Wetterbrandt H9
 5. Max Darj  M6 
 7. Felix Claar M9
 8. Glenn Andersson M6
 9. Erik Nilsson V9
 10. Jesper Konradsson M9
 11. Fredrik Teern M9
 14. Johan Fagerlund H9
 15. Alexander Borgstedt V9
 17. Pontus Johansson V9
 18. Erik Östling M6
 21. Johan Nilsson H6
 22. Markus Stegefelt V9
 24. Anton Svensson V6

Statistik

Skytteliga 
Innehåller de tio spelare som gjort flest mål i Elitserien 2013/2014.

Referenser 
 Serier & Resultat: Elitserien Herrar på svenskhandboll.se

Noter 

Sport i Sverige 2013
Sport i Sverige 2014
2013/2014
Handbollssäsongen 2013/2014